Nafplio ( ) ist eine Gemeinde im Regionalbezirk Argolis in der Region griechischen Peloponnes. Sitz ist die gleichnamige Stadt Nafplio. Die Gemeinde ist von den Gemeinden Argos-Mykene, Korinth, Epidavros und Ermionida umgeben.

Gemeindegliederung 
Die Gemeinde Nafplio wird aus den folgenden Ortsgemeinschaften und Siedlungen gebildet. Die Einwohnerzahlen stammen aus dem Ergebnis der Volkszählung 2011.
 Gemeinde Nafplio (Δήμος Ναυπλιέων) 33.356 Einwohner
 Gemeindebezirk Asini (Δημοτική Ενότητα Ασίνης) 5.340 Einwohner
 Stadtbezirk Tolo (Δημοτική Κοινότητα Τολού) 1.494 Einwohner
 Agios Andonios (Άγιος Αντώνιος) 34 Einwohner
 Insel Daskalio (Δασκαλειό) 0 Einwohner
 Insel Koronisi (Κορωνήσι) 0  Einwohner
 Tolo (Τολό) 1.460 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Asini (Τοπική Κοινότητα Ασίνης) 1.295 Einwohner
 Agia Paraskevi (Αγία Παρασκευή) 206 Einwohner
 Asini (Ασίνη) 1.055 Einwohner
 Paralia Asinis (Παραλία Ασίνης) 34 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Drepano (Τοπική Κοινότητα Δρεπάνου) 1.749 Einwohner
 Vivari (Βιβάρι) 314 Einwohner
 Drepano (Δρέπανο) 1.272 Einwohner
 Kallithea (Καλλιθέα) 119 Einwohner
 Marathea (Μαραθέα) 20 Einwohner
 Nea Marathea (Νέα Μαραθέα) 24 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Iria (Τοπική Κοινότητα Ιρίων) 732 Einwohner
 Iria (Ίρια) 453 Einwohner
 Kandia (Κάντια) 241 Einwohner
 Katsigiannaiika (Κατσιγιανναίικα) 38 Einwohner
 Insel Platia (Πλατειά) 0 Einwohner
 Insel Psili (Ψηλή) 0 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Karnezaiika (Τοπική Κοινότητα Καρνεζαίικων) 70 Einwohner
 Ano Karnezaiika (Άνω Καπνεζαίικα) 27 Einwohner
 Kanapitsa (Καναπίτσα) 10 Einwohner
 Karnezaiika (Καπνεζαίικα) 13 Einwohner
 Stavropodi (Σταυροπόδι) 20 Einwohner
 Gemeindebezirk Midea (Δημοτική Ενότητα Μίδέας) 5.631 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Agia Triada (Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδας) 1.151  Einwohner
 Agia Triada (Αγία Τριάδα) 1.151  Einwohner
 Ortsgemeinschaft Anyfio (Τοπική Κοινότητα Ανυφίου) 745 Einwohner
 Anyfio (Ανύφιον) 745 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Arachneo (Τοπική Κοινότητα Αραχναίου) 735 Einwohner
 Amarianos (Αμαριανός) 92 Einwohner
 Arachneo (Αραχναίο) 643 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Argoliko (Τοπική Κοινότητα Αργολικού) 609 Einwohner
 Argoliko (Αργολικό) 609 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Ireo (Τοπική Κοινότητα Ηραίου) 130 Einwohner
 Ireo (Ηραίο) 130 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Manesis (Τοπική Κοινότητα Μάνεση) 564 Einwohner
 Manesis (Μάνεσης) 434 Einwohner
 Metochi (Μετόχι) 30 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Midea (Τοπική Κοινότητα Μίδέας) 516 Einwohner
 Amygdalitsa (Αμυγδαλίτσα) 160 Einwohner
 Midea (Μιδέα) 356 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Panaritis (Τοπική Κοινότητα Παναρίτη) 576 Einwohner
 Kloster Agios Theodosios tou Neou (Μονή Αγίου Θεοδοσίου του Νέου) 13 Einwohner
 Panaritis (Παναρίτης) 563 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Poullakida (Τοπική Κοινότητα Πουλλακίδας) 605 Einwohner
 Poullakida (Πουλλακίδα) 605 Einwohner
 Gemeindebezirk Nafplio (Δημοτική Ενότητα Ναυπλιέων) 18.910 Einwohner
 Stadtbezirk Nafplio (Δημοτική Κοινότητα Ναυπλιέων) 14.203 Einwohner
 Bourtzi (Μπούρτζι) 0 Einwohner
 Nafplio (Ναύπλιο) 14.203 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Aria (Τοπική Κοινότητα Αρίας) 3.376 Einwohner
 Aria (Άρια) 3.376 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Lefkakia (Τοπική Κοινότητα Λευκακίων) 934 Einwohner
 Lefkakia (Λευκάκια) 934 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Pyrgiotika (Τοπική Κοινότητα Πυργιωτίκων) 397 Einwohner
 Asprovrysi (Ασπρόβρυση) 41 Einwohner
 Paliochora (Παληοχώρα) 21 Einwohner
 Pyrgiotika (Πυργιώτικα) 335 Einwohner
 Gemeindebezirk Nea Tiryntha (Δημοτική Ενότητα Νέας Τίρυνθας) 3.475 Einwohner
 Stadtbezirk Nea Tiryntha (Δημοτική Κοινότητα Νέας Τίρυνθας) 1.774 Einwohner
 Kapodistrias (Καποδίστριας) 136 Einwohner
 Nea Tiryns (Νέα Τίρυνς) 1.186 Einwohner
 Tiryns (Τίρυνς) 452 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Agios Adrianos (Τοπική Κοινότητα Αγίου Αδριανού) 1230 Einwohner
 Agios Adrianos (Άγιος Αδριανός) 1080 Einwohner
 Kloster Karakala (Μονή Καρακαλά) 29 Einwohner
 Panagia (Παναγία) 41 Einwohner
 Profitis Ilias (Προφήτης Ηλίας) 80 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Neo Roino (Τοπική Κοινότητα Νέου Ροεινού) 471 Einwohner
 Neo Roino (Νέον Ροεινό) 471 Einwohner

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Gemeinde in der Region Peloponnes